KLB steht als Abkürzung für:
 Karlsruher Lokalbahn, war eine meterspurige Lokalbahn, die Spöck, Karlsruhe und Durmersheim miteinander verband
 Katholische Landvolkbewegung, ein Verband in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland, der sich besonders der Belange von Christen im ländlichen Raum annimmt.
 Kriens-Luzern-Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Agglomeration Luzern

K.L.B steht als Abkürzung für:
 KZ Buchenwald, Bezeichnung für das Konzentrationslager Buchenwald in der NS-Zeit

Klb steht als Abkürzung für:
 Kleinbahn, Eisenbahnlinien geringerer Bedeutung, vor allem in Preußen

Abkürzung